Danilo Larangeira, plus communément appelé Danilo, né le  à São Bernardo do Campo, est un footballeur brésilo-italien. Il évolue au poste de défenseur central à l'Udinese Calcio.

Carrière 

Il rejoint lors de l'été 2011 le club italien de l'Udinese Calcio, en Serie A. Il participe avec cette équipe à la Ligue des champions et à la Ligue Europa. En Ligue Europa, il inscrit un but contre le club grec du PAOK Salonique en février 2012, à l'occasion des seizièmes de finale de la compétition.

Statistiques

Palmarès 
 Finaliste de la Copa Libertadores en 2005 avec l'Atlético Paranaense

Références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1984
Naissance à São Bernardo do Campo
Footballeur italo-brésilien
Joueur de l'Ituano Futebol Clube
Joueur du Club Athletico Paranaense
Joueur de la Sociedade Esportiva Palmeiras
Joueur de l'Udinese Calcio